Julio César Britos, ex calciatore
Miguel Ángel Britos, calciatore